Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Ríana – matka Tuora
 Ríana – matka Denethora I